Jméno a příjmení Egon Franke nosí více osobností:

Egon Franke (politik) (1913–1995) – německý politik, vicekancléř a spolkový ministr,
Egon Franke (šermíř) (1935–2022) – polský šermíř, olympijský vítěz.